Rolling Down to Old Maui (Roud 2005) ist ein Shanty. Es drückt die Vorfreude der Besatzung eines Walfängers auf die Rückkehr auf das tropische Maui nach einer harten Walfangsaison in den arktischen Gewässern um Kamtschatka aus.

Ein inhaltlich klar verwandter Text Rolling Down to Old Mohee ist aus dem Logbuch der Atkins Adams aus New Bedford von 1858  überliefert. Der Liedtext in der heutigen Form ist zuerst in Joanna Colcords Songs of American Sailormen im Jahr 1938 ohne Melodie dokumentiert.  

Das Lied wurde von vielen Shanty-Sängern und -gruppen aufgeführt und aufgezeichnet, darunter Stan Rogers, The Revels, The Dreadnoughts und Jon Boden.

Die Melodie wurde ganz oder teilweise auch für andere Volkslieder und Parodien verwendet, so für „The Light-Ship “ von Leslie Fish und „Falling Down on New Jersey“ von Mitchell Burnside-Clapp.

Liedtext 
It's a damn tough life full of toil and strife
We whalermen undergo.
And we don't give a damn when the gale is done
How hard the winds did blow.
For we're homeward bound from the Arctic ground
With a good ship, taut and free
And we don't give a damn when we drink our rum
With the girls of Old Maui.

Refrain:
Rolling down to Old Maui, me boys
Rolling down to Old Maui
We're homeward bound from the Arctic ground
Rolling down to Old Maui.

Once more we sail with a northerly gale
Through the ice and wind and rain.
Them coconut fronds, them tropical lands
We soon shall see again.
Six hellish months have passed away
On the cold Kamchatka Sea,
But now we're bound from the Arctic ground
Rolling down to Old Maui.

Refrain

Once more we sail with a northerly gale
Towards our island home.
Our mainmast sprung, our whaling done,
And we ain't got far to roam.
Our stu'n's'l bones/booms is carried away
What care we for that sound?
A living gale is after us,
Thank God we're homeward bound.

Refrain

How soft the breeze through the island trees,
Now the ice is far astern.
Them native maids, them tropical glades
Is a-waiting our return.
Even now their big brown eyes look out
Hoping some fine day to see
Our baggy sails runnin' 'fore the gales
Rolling down to old Maui.

Refrain

diese Strophe findet sich nur in einigen Versionen
And now we're anchored in the bay
With the Kanakas all around
With chants and soft aloha oes
They greet us homeward bound.
And now ashore we'll have good fun
We'll paint them beaches red
Awaking in the arms of a Wahine
With a big fat aching head.

Refrain

Einzelnachweise
 „Rolling down to old Maui“ auf www.contlempator.com, abgerufen 29. September 2014

Shanty
Volkslied
Folksong
Maui